Tux steht für:
 Tux (Tirol), Gemeinde in Tirol
 Tux (Dateisystem), ein Dateisystem
 Tux (Maskottchen), das Maskottchen von Linux
 die Kurzform von Tuxedo, der amerikanischen Bezeichnung des Smokings
 Magnesitbergwerk Tux, ehemaliges österreichisches Magnesitbergwerk

tux steht für:
 Tuxinawa (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pano-Sprache in Acre (Bundesstaat), Brasilien

TUX steht für:
 Tunisair Express (ICAO-Code), tunesische Fluggesellschaft
 Tumbler Ridge Airport (IATA-Code), Flugplatz von Tumbler Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia

Siehe auch:
 Tuxbach
 Tuxertal
 Tuxer Alpen
 Hintertux
 Tuxer

Abkürzung